Zululandia o Zululand puede referirse a:

 Reino zulú (1818-1897).
 KwaZulu (1981-1994), un bantustán en Sudáfrica.
 KwaZulu-Natal, una provincia de Sudáfrica.
 Zululand, un distrito municipal de Sudáfrica.
 Zululand, una diócesis de la Iglesia Anglicana de África del Sur.